Trapesnikow ist der Familienname von:

 Wadim Alexandrowitsch Trapesnikow (1905–1994), russischer Elektroingenieur, Kybernetiker und Hochschullehrer
 Dmitri Wiktorowitsch Trapesnikow (* 1981), russisch-ukrainischer Politiker
 Nikolai Nikolajewitsch Trapesnikow (1928–2001), russisch-sowjetischer Onkologe
 Sergei Pawlowitsch Trapesnikow (1912–1984), sowjetischer Historiker und Parteifunktionär